Córrego Pinheirinho é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

Pinheirinho, Córrego
Pinheirinho